Maxe steht für:
 La Maxe, Gemeinde im Département Moselle, Region Lothringen, Frankreich
 Maxe Baumann, Hauptfigur einer TV-Lustspiel-Reihe des Fernsehens der DDR aus den Jahren 1976 bis 1982
 Maxe (Musikproduzent), deutscher Musikproduzent aus dem Bereich des Hip-Hops

Siehe auch:
 Maximiliane von La Roche, genannt Maxe
 Max